Adalia peut désigner :
 Adalia, un genre d'insectes coléoptères prédateurs de la famille des coccinellidés ;
 Adalia, une commune de la province de Valladolid en Espagne.

Voir aussi 
 Clos des Adalias, une rue en cul-de-sac à Bruxelles